van Os är ett nederländskt efternamn med betydelsen "från Oss". Det har burits av bland andra:

 Georgius Jacobus Johannes van Os (1782–1861), nederländsk konstnär
 Jan van Os (1744–1808), nederländsk konstnär
 Jim van Os, nederländsk professor i psykiatri
 

Nederländska efternamn